Amerikai Egyesült Államok
 South Beach (Florida)
 South Beach (New York)
 South Beach (Oregon)
Sorozatok
 South Beach (televíziós sorozat, 1993)
 South Beach (televíziós sorozat, 2006)